Harby kan också avse:

 Harby – en bebyggelse i Ljungby socken i Kalmar kommun, Kalmar län, Sverige
 Harby, Leicestershire – en ort i Leicestershire, England
 Harby, Nottinghamshire – en ort i Nottinghamshire, England

Personer
 Madeleine Harby Samuelsson (1962–),  statssekreterare i Socialdepartementet

Se även
 Hårby